«Как оно есть» () — роман ирландского писателя, поэта и драматурга Сэмюэл Беккет. Впервые опубликован во Франции в 1961 году. Нью-йоркское издательство The Grove Press в 1964 году опубликовало роман на английском языке.

Роман представляет собой монолог рассказчика о том, как он карабкается в бесконечной грязи, вспоминая свою жизнь, поделенную на три периода. Тема романа — борьба физического и духовного. Аналогия с «Чистилищем» в «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Сводка 
Название является буквальным переводом французской фразы comment c’est — как оно есть.

Текст разделен на три части:

1. «До Пим» — одинокий рассказчик путешествует в темноте, пока он не встречает другое существо, как и он сам, таким образом, образуя «пару».

2. «С Пим» — рассказчик неподвижен в темноте, до тех пор, пока он не будет оставлен Пим.

3. «После Пим» — рассказчик возвращается к своему прежнему одиночеству, но без движения в темноте.

В письме (6 апреля 1960) Дональду Маквинни Беккет объяснил свой странный текст как произведение про «'человека', который лежал тяжело дыша, в грязи и темноте, бормоча о своей жизни, о том, как он слышит туманно произносимый голос у него внутри … шум его, тяжелое дыхание наполняют его уши».

Влияние на искусство 
Роман вдохновил скульптора Мирослава Балки, создавшего одноименную скульптуру, которая находится в Турбинном зале Современной галереи Тейт в Лондоне.

Романы Сэмюэла Беккета